Cantalpino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cantalpino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cantalpino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar